Мальвина Копрон (, родилась 16 ноября 1994 года в Пулавах) — польская метательница молота, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года (Лондон) и бронзовый призёр чемпионата Европы U-23. Студентка Университета Марии Склодовской-Кюри. Личный рекорд — 76,85 м, принёс победу на Универсиаде 2017 года в Тайбэе.

Спортивная карьера 
Занималась метанием копья, позже переключилась на метание молота. Дебют состоялся в 2009 году на  (3-е место на юниорском турнире в Слупске). Трёхкратная чемпионка Польши среди молодёжи (2014, 2015, 2016). Серебряный призёр чемпионата Польши (2016, 2017). Бронзовый призёр чемпионата Польши (2014, 2015).

В составе сборной Польши стала бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года, а в том же году выиграла летнюю Универсиаду в Тайбэе. Неоднократно выступала за летнем и зимнем Кубках Европы по метаниям. Личный рекорд в метании молота — 76,85 м (26 августа 2017, Универсиада-Тайбэй), второй в истории Польши. Личный рекорд в метании копья — 51,66 м (23 июня 2012, Белосток). Установила также рекорд Польши среди молодых спортсменов в метании молота — 72,74 м (2016 год).

Достижения

Примечания 

Метатели молота Польши
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года